Тама́ра — современный русский вариант библейского женского имени Фамарь (, Тамар — «финиковая пальма», эталон красоты на Древнем Ближнем Востоке). Давалось в память о праматери династии Дома Давида и через него — Иисусa. В русскую культуру проникло в форме, принятой в Грузии.

Разговорные формы — То́ма. Уменьшительно-ласкательные формы — Тамарочка, Томочка, английское Тамми, грузинские Тамуна, Тамрико. Фамильярные формы — То́мка, То́мра.

Именины 
Православные: 

Именины 14 мая 
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (подвижная дата), 
 , 
 Неделя святых жён-мироносиц (подвижная дата), 
 , 
 .

Подвижные даты в 2015 году:

Примечания 

Русские женские имена
Библейские имена
Женские имена еврейского происхождения